Анистон има више значења:
 Анистон (Алабама)
 Анистон (Мисури)